Stanisław Lem
 Licomp Empik Multimedia
 (3836) Lem – planetoida
 Lem – pierwszy polski sztuczny satelita
 LEM ang. Lunar Efficient Missionary fikcyjny pojazd kosmiczny z powieści Stanisława Lema Pokój na Ziemi opublikowanej w 1987 r.
 LEM ang. Lunar Excursion Module – jedna z wczesnych nazw modułu lądownika księżycowego Programu Apollo (lata 1962-1972)
 Leszek Moczulski